La Rivière – comune della Gironda	
 La Rivière – comune dell'Isère
 La Rivière-de-Corps – comune dell'Aube
 La Rivière-Drugeon – comune del Doubs
 La Rivière-Enverse – comune dell'Alta Savoia	
 La Rivière-Saint-Sauveur – comune del Calvados